«Ноев ковчег» (; «The Ark», «Noah’s Ark», в оригинале на английском/испанском языке) — аргентино-итальянский комедийный приключенческий анимационный фильм режиссёра Хуана Пабло Бускарини. Премьера в Аргентине — 5 июля 2007 года. Фильм основан на библейской истории о Ноевом ковчеге, и сфокусирован на жизни животных. История имеет тенденцию следовать традиционной истории, однако, и люди, и участвующие животные, представлены как «говорящие» существа на протяжении всего фильма.

Сюжет 
Во вводной сцене, представленные животные и люди олицетворяют семь смертных грехов: гордость (павлин), лицемерие (змея), лень (ленивец), похоть (ежик), чревоугодие (жаба), гнев (мандрил), и жадность (человек). Это приводит к их одной судьбе, так как они были или убиты, или захвачены в плен и отвезены на рынок, а оставшиеся в живых обращены в рабство. Бог изучая рынок, становится свидетелем разного рода зла, и сообщает своему спутнику Ангелу, что он намерен устроить Судный день на грешной земле. Случайная встреча с ласковым и преданным Ноем, который дарует свободу порабощенному человеку, несмотря на свою бедность, убеждает Бога дать человечеству последний шанс.

Бог предстаёт Ною как небесный свет и велит ему построить ковчег, на который взойдёт он со своей семьёй и по паре каждого животного, чтобы выжить в мире, затопленном потопом, который нашлёт Бог. Ной сообщает об этом своей семье. Уже недовольные руководством Ноя, члены семьи предполагают, что он сошёл с ума, особенно когда он формирует модель ковчега из картофельного пюре (пародия на Башню дьявола из пюре-картофеля Роя Нири из близких контактов третьего рода) и начинает вырубку леса отца для древесины, используемой для строительства.

Ной продаёт свой дом алчным торговцам Фарфану и Эстер за стаю голубей, которых он использует для доставки сообщений всем животным в мире. Впрочем, птицы тут же отказываются от своей задачи и направляются в стрип-клуб, расположенный в джунглях, чтобы отпраздновать свою свободу. Лишь один голубь, Пепе, остаётся выполнять миссию, но подвергается атакам со стороны животных, с которыми он сталкивается. Пепе спасает добрая львица по имени Кайрэл, секретарь стареющего короля Сабу и королевы Орианы. Кайрэл доставляет послание Ноя к Сабу, который созывает всех зверей на экстренное совещание. Испорченный, свободомыслящий сын Сабу, Ксиро, получил половину письма Ноя и принимает объявление о конце света за приглашение на круизную вечеринку. Он устраивает истерику после того, как Кайрэл отвергла всех подружек Ксиро из-за недостатка интеллекта, и заявляет, что его спутницей станет львица Брума. А тигр Данино видит возможность захватить корону животного царства после потопа.

Когда Ной в одиночку завершает ковчег (впечатляющий, но не по-библейски точный, корабль со штурвалом, тысячью роскошных кают, и другими особенностями, более подходящими для современного круизного лайнера), животные толпой приходят к месту расположения ковчега. Кайрэл была отправлена контролировать погрузку, но процессия застопорилась, когда травоядные животные потребовали гарантии на то, что хищники не съедят их, как только они взойдут на борт. Ксиро не принимает решения, что позволяет Данино получить уважение животных, заявив, что он лично разорвёт любого, кто хоть когтем дотронется до травоядного, в самые мелкие клочья. Как только на землю упала первая дождевая капля, животные направились на ковчег. Спутница Ксиро, Брума, останавливается, чтобы насмехаться над обречённой на гибель Кайрэл, но становится жертвой гиппопотама, который случайно упал на неё с трапа сверху. Ксиро стремительно хватает Кайрэл и они прыгают в ковчег. Так Кайрэл заняла место спутницы Ксиро.

Осматривая дом Ноя, Фарфан и Эстер замечают ковчег. Но их насмешки превращаются в панику, как только вода поднимается вокруг них, и они едва успевают вскарабкаться на ковчег незамеченными. Внутри, Кайрэл пытается сохранить некое подобие порядка и убедить Ксиро относиться к своим обязанностям серьёзно, но Ксиро уходит в быстро созданный клуб. Там он становится без ума от соблазнительной пантеры по имени Панти, исполняющая песню I Want to Live (пародия на песню I Will Survive). Однако, Панти является членом группы Данино, который намерен дискредитировать и свергнуть Ксиро, а затем установить новый порядок, в котором все хищники разводят и откармливают травоядных, пока не решат съесть их.

В конце-концов Кайрэл объясняет Ксиро всю опасность ситуации, и Ксиро делает настоящие усилия в управлении. Он становится ближе к Кайрэл, но находит бюрократию скучной и Панти снова сумела вскружить ему голову, что приводит Кайрэл к тревожной зависти. Минуя животных, Фарфан и Эстер маскируются и выдают себя за «кузнечиков» чтобы избежать обнаружения того, что они — люди. Маскировка подводит когда на них падает куча животных экскрементов, которая доставляется на верхнюю палубу для утилизации. Посчитав, что это животные, которые выбрались из трюма, сыны Ноя и их жёны пытаются схватить их или убить. В суматохе, Фарфан, Эстэр и Ной падают в низ ковчега. Старший сын Ноя, Иафет, добровольно вызывается рискнуть спасти отца, но быстро отступает, услышав устрашающие звуки снизу (которые оказываются звуками гиппопотама, страдающего из-за кишечного расстройства). Преданный голубь Ноя, Пепе, добровольно решает отправиться вниз к Ною, но из-за травм он обессилено сам падает вниз. Сыновья Ноя устраивают драку из-за штурвала, и, в конце-концов, ломают его. Пристыжённая и отчаявшаяся семья Ноя обращается к Богу за помощью.

Фарфан и Эстэр оставляют Ноя без сознания и покидают его. Чувствуя себя всемогущим, Фарфан начинает издеваться над маленькими животными пока он ненароком наткнулся на Данино. Парочка спаслась невредимой, но Данино успевает оторвать нижнюю часть костюма Фарфана, которая нужна ему для осуществления своего плана. Панти заманивает Ксиро в свою кабину, после чего прислужники Данино используют кусок костюма и томатный сок чтобы обвинить Ксиро в убийстве «кузнечика». Данино становится предводителем и запирает Ксиро в кладовке, но травоядные друзья Ксиро быстро распутывают дело и сообщают Кайрэл правду.

Ной приходит в сознание и подбодряет Пепе перед тем как направить его в иллюминатор, для того, чтобы тот полетел искать землю. Ксиро находился ниже помещения, в котором находился Ной и слушал его стимулирующие слова, ошибочно считая, что это «голос крови». Когда друзья освобождают его, Ксиро встаёт против Данино, который захватил остальных травоядных. (Отряд Ксиро разозлил Данино ритуальным танцем маори, более известным как Хака.) Битва между Данино и Ксиро окончилась когда ковчег, проплывая где-то в Арктике, врезался в льдину. Из-за неожиданной остановки Данино и его соратники влетели в стену, где их головы и застряли.

Животные снова начинают паниковать, с опаской выбежав на лёд пока Ксиро наконец-то не показал своим грозным рёвом, кто здесь главный. Он произнёс речь, которая воодушевила животных (даже многих из шайки Данино, к несчастью для Данино). На верхней палубе, Ной выбирается к своей семье, которая радостно обняла него. Он и его сыновья начинают чинить штурвал. Бог уступает Ангелу, и позволяет ему перекрыть вентиль, отвечающий за осадки. Ксиро понимает, что если поджечь Пек, используемый для изготовления факелов, то он способен растопить лёд, и приказывает животным катить бочки, предварительно сделав отверстие, по льду. Он поджигает смолу, тем самым растопил лёд и позволил ковчегу плыть дальше. Фарфан и Эстэр, полагая, что ковчег сел на мель, вырываются наружу и падают на лёд, как раз в то время, когда ковчег отплывал. В этот момент они увидели голодных полярных медведей, которые были высажены на их привычном месте обитания.

Пепе возвращается на ковчег с оливковым листом, но (случайно) врезался в окно. Ксиро и Кайрэл помирились, так как животные (включая содержащуюся в клетке Панти и шайку Данино, всё ещё застрявшую в стене) отмечали вечеринку на открытой палубе. Бог наслаждается празднествами сверху, и спрашивает у Ангела, почему он оставил радугу включённой.

В финальных титрах, Бог и Ангел спорят о том, какие цитаты будут в их книге.

Интересный факт 
 В одной из сцен можно увидеть, как обезьяны пародируют мифологических обезьян Кикадзару, Ивадзару, Мидзару и даже Сидзару.

Выпуск на DVD 
«Ноев ковчег» был выпущен на DVD в Соединённых Штатах Shout! Factory под названием «Noah’s Ark» 11 Марта, 2014. Это издание имело Английскую и Испанскую озвучку, с английскими субтитрами.

Озвучивание ролей 
 Роб Ван Полус — Бог: Всемогущее существо, которое сотворило мир и всех, кто проживает в нём. На протяжении фильма, Бог обращает внимание на то, что его религия — единственная религия (на тот момент) у которой нет священной книги; таким образом, он поручает Ангелу написать Библию. По факту, Богу более интересно создание Библии, чем то, что он делает для благополучия смертных, которые были выбраны, чтобы создать новый мир. Бог изображён в виде человека Африканского происхождения со светлыми волосами (в отличие от большинства других изображений, где Бог представлен как Кавказский мужчина с белыми волосами).
 Эндрио Чаварро — Ангел: Скромный Божий помощник. Он — тот, кто делает всю работу Бога (включая то, что он устроил и закончил потоп). Почти весь фильм, он представлен пишущим Книгу Бога и часто просящим совет./Иафет: Старший сын Ноя. Он отличается каштановыми волосами и его довольно светлой одеждой.
 Джо Кэрэли — Ной: Пожилой мужчина с сердцем святого и главный протагонист (от лица людей). Святой человек, его и его семью выбрали на роль спасителей человечества и всех животных. Его легко распознать по его длинной белой и серой бороде, его очкам и простой бордовой одежде. Дублирует Эммануил Виторган.
 Кэй Брэди — Наама: Жена Ноя. Хотя она была готова стоять рядом с Ноем в течение многих лет, даже она стала беспокоиться за психическое здоровье Ноя. Как и Ной, она глубоко религиозный человек. Во время путешествия в Новый Мир, Наама делала всё, что могла, чтобы убедиться, что её семья останется вместе.
 Оскар Чеда — Сим: Младший сын Ноя. Он самый лояльный из своих братьев и (после Наамы) частенько первый, следующий за Ноем. Он намного тяжелее, чем его братья, что помогает ему выделиться среди них, и его легко распознать по красным волосам, бороде и синей одежде.
 Брэндон Морис — Хам: Самый младший из сыновей Ноя (и единственный африканец). Он выделяется немного больше, чем его братья, из-за его роста, афро-причёски и красной одежды.
 Лиза Гроссман — Мириам: Сноха Ноя, жена Хама. Более эмоциональна, чем другие женщины, и ей легче всего причинить боль; однако, она намного добрее, чем другие невестки. Её легко распознать по красным волосам и голубой одежде.
 Лорен Ласч — Сара: Другая сноха Ноя, жена Сима. Самая темпераментная из людей. Она склонна быть очень откровенной с людьми, с которыми встречается. Её легко узнать по тёмным волосам и белой одежде.
 Обри Шавонн — Эдит: Последняя сноха Ноя. Жена Иафета. Спокойная и невозмутимая, она вносит смысл в любую ситуацию (хотя, она может и посмеяться, если потребуется). Её легко узнать по светлым волосам и красной одежде.
 Тэрел Хардка — Пепе: Белый голубь, который согласился доставить письмо Ноя всем животным. На протяжении всего мультфильма он, то и дело, получает различные травмы (в большинстве случаев, совершенно случайно).
 Оскар Чеда — Король Сабу: Стареющий Лев, который был царём зверей до потопа. Получив от Пепе письмо Ноя о приближающемся конце света, он созывает всех зверей в своё королевство, чтобы предупредить свой народ. Хотя он не заставляет животных идти на Ноев ковчег (так как некоторые животные верят, что это ловушка), он даёт понять, что те, кто не прислушается к угрозе апокалипсиса, а потом окажется, что он действительно настанет, сами будут виноваты. Понимая, что скоро закончится его жизнь и жизнь его жены, он (и другие животные, которые уже достигли своего предела) становится рядом и позволяет остальным животным уйти на ковчег, объявив их «спасателями нового мира». Считается, что он был мудрым и справедливым правителем (это объясняется тем, что все животные охотно собрались по его приказу).
 Хэйди Харис — Королева Ориана: Львица, которая была женой короля Сабу и королевой всех животных до потопа. Зная, что придёт время, кода её сын, Ксиро, сменит её и её мужа, короля Сабу, она позволяет Ксиро принят участие в путешествии к Новому Миру. Она глубоко доверяет Кайрэл, которая занимает должность королевского помощника, и доверяет ей сделать несколько важных задач (то есть убедиться, что поход к ковчегу пройдёт гладко).
 Харис также озвучивает Бруму — львицу, незначительную антагонистку со стороны животных. Хотя она выбрана в качестве спутницы Ксиро, Кайрэл (которая проводила опрос всех подружек Ксиро) отклонила её из-за того, что у неё «мало веса и мало мозгов»; несмотря на это, Ксиро взял её с собой в качестве спутницы. Очевидно, что она не очень хорошая персона, так как Кайрэл утверждает, что в молодости, она сделала некоторые огорчающие вещи, которые сделали из неё совершенно безукоризненную девушку; хотя она настаивает, что она «понятия не имела, что она делает». Очевидно, что она и Кайрэл не ладят; честно говоря, она ещё не построила хорошие отношения с другими животными в джунглях, тоже (судя по тому, что большинству из них нечего сказать хорошего о ней). Она не доживает до посадки на ковчег из-за неожиданной аварии, возникшей вследствие цепной реакции, в результате которой её, либо раздавили (упавший сверху гиппопотам) либо её оставили тонуть, таким образом, заставляя её умирать вполне заслуженной смертью, которая больше всего подходит.
 Джеймс Келлер — Ксиро: Лев и главный протагонист со стороны животных. Будучи сыном короля Сабу и королевы Орианы, Ксиро становится лидером всех животных; несмотря на это, принц (в самом начале) веселится и наслаждается собой (хотя он взрослеет по мере продвижения сюжета). Ксиро — бабник, так как красивые создания легко сбивают его с толку, и часто бросают его в трудной ситуации. Несмотря на то что он хищник, у него есть дружеские отношения с травоядными (среди них свинья Альваро, панда и крот).
 Келлер так же озвучивал Фарфана: Один из двух аферистов, он старается быть жестоким по отношению к Ною, его семье и всем животным. Он несколько высокомерен, так как утверждает что он «имеет дар распознавать идиотов». Самый маленький из двух аферистов, его легко отличить от его партнёрши, из-за зелёной кожи и лысины.
 Том Уол — Бомбей: Орангутанг и один из второстепенных героев со стороны животных. Будучи близким другом Ксиро, Бомбей оказывается наставником (приём, ссылающийся на Короля льва, где Рафики служил наставником Симбы)- предоставляя мудрость и советы Ксиро, указывая порядок действий, который принесёт пользу стольким персонам, сколько возможно; а ещё он опытный массажист. На борту ковчега, Бомбей становится владельцем «The Dive»- маленького развлекательного клуба, расположенного в нижнем углу корабля. Хотя Бомбей выглядит как любой другой обычный орангутанг, его розовый нос выделяет его из толпы.
 Хлоя Доландис — Кайрэл: Львица. Очевидно, что она занимала высокий ранг в львином обществе, так как она служила помощником королевы Орианны. Она может быть строгой (поработав с королевской семьёй, ей, скорее всего, пришлось быстро научиться быть ответственной), и у неё есть секретный приём против Ксиро.
 Антонио Амадео — Попугай Пити: Будучи одной из самых видных птиц в мультфильме, Пити запоминается, как конферансье развлекательного клуба «The Dive». Из-за того, что Пити был рядом с людьми всю свою жизнь, у него всегда найдутся умопомрачительные истории про людей. Он выделяется частично заросшим верхним клювом, телом (которое в основном покрыто зелеными перьями) и высоким голосом.
 Вэйн Легет — Данино: Тигр и главный антагонист со стороны животных. Прекрасно осознавая, что приближающийся потоп предвещает новый мировой порядок, он входит в сговор с несколькими другими хищниками чтобы захватить ковчег и сделать себя царем зверей. Имея свирепые мускулы и впечатляющее ментальное мастерство, он обесчестивает Ксиро и занимает место короля зверей. Несмотря на то, что на борту ковчега есть тигрица, Данино, кажется, состоит в отношениях с Панти.
 Дэнни Пол — Коко: Крокодил. Он предпочитает делать работу с применением силы, так как он не очень разговорчив. У Данино он служит кем-то вроде вышибалы. Должно быть, его левый глаз ослеп (тот, который полностью жёлтый).
 Тод Ален Дуркин — Патрицио: Гриф. Обычно его можно увидеть сидящим на плече Коко, подобно тому, как попугай сидит на плече частично слепого человека.
 Джеральд Оуэнс — Катито: Пума. Он, пожалуй, самый незначительный из бунтовщиков, так как он редко (если он вообще) что-нибудь говорит.
 Барри Таралло — Вольфганг: Волк. Несмотря на то, что он бунтарь, его вообще не волнует благосостояние Ксиро.
 Хэзер Галлахер — Панти: Чёрная пантера. Будучи единственной женщиной-бунтаркой, она использует свою женскую внешность и мозги, чтобы помочь заговорщикам. Она работает супер-звездой клуба «The Dive». Дублирует Виктория Дайненко.
 Райнэр Гранчен — Альваро: Свинья и незначительный протагонист мультфильма. Хотя он не решается доверять хищникам вначале, по мере продвижения истории, он развивает что-то вроде дружбы с Ксиро. Хотя он находится на довольно низком уровне пищевой цепи, он удивительно смелый, так как он открыто показывает свою ненависть к большинству хищников.
 Эми Лондон — Эстэр: Вторая из аферистов. Видимо, она происходит из семьи преступников, так как она упоминает, что её дед был мошенником, но в итоге он был убит бывшим партнёром (им мог быть Фарфан, судя по его реакции). Она имеет некоторые навыки работы с иглой. Самая высокая из двух аферистов, она отличается здоровой кожей, красными волосами и наличием серёжек.
 Дебора Шерман Горэло — Лили: Орангутанг один из незначительных протагонистов со стороны животных. Несмотря на то, что женщина, она немного грубая, так как она может с легкостью уничтожить любого (независимо от того, друзья они или враги) с одного удара. Несмотря на это, в глубине души она добрая, так как волнуется за своего суженого, Бомбея, и будет защищать его до конца. Её лохматая стрижка и темный мех помогает ей выделиться из толпы.

Дополнительные голоса 
 Расти Элисон
 Робин Барсон
 Дэвид Дрэйсэн
 Джон Феликс
 Кристи Хардкасл
 Дэвид K. К.Вэйт
 Джош Везерингтон
 Стэйси Шварц
 Дэвид Стил

Испанское озвучивание 
 Жуан Карлос Меса … Ной (голос)
 Джорж Гуинзбург … Фарфан (голос)
 Мариана Фаббиани … Мириам (голос)
 Александро Фантино … Иафет (голос)
 Маждалена Руиз Гиняфу … королева Ориана (голос)
 Лало Мир … Пити (голос)
 Александро Долина … пума Катито (голос)
 Диего Топа … голубь Пепе (голос)

Русский дубляж 
Режиссёр дубляжа: Всеволод Кузнецов

 Эммануил Виторган — Ной
 Людмила Ильина — Наама
 Андрей Ярославцев — Бог
 Виктория Дайнеко — Панти
 Евгений Стычкин — Ксиро
 Виктор Бохон — Данино
 Александр Комлев — Ангел
 Алла Довлатова — Кайрэл
 Дмитрий Филимонов — Пепе
 Роман Трахтенберг — Бомбей
 Александр Груздев — Катито
 Борис Быстров
 Виктор Добронравов
 Елена Чебатуркина
 Инна Королёва
 Ирина Савина
 Никита Прозоровский
 Пётр Иващенко
 Сергей Балабанов

Примечания

Ссылки 
 
 Информация, касающаяся озвучки персонажей (Проверено 2 сентября, 2014) наYouTubee

Мультфильмы 2007 года
Полнометражные мультфильмы Аргентины
Полнометражные мультфильмы Италии
Фильмы о Ноевом ковчеге
Фильмы Аргентины 2007 года
Фильмы Италии 2007 года
Мультфильмы на испанском языке
Появились в 2000-е годы в Аргентине